Lingora är ett släkte av nattsländor. Lingora ingår i familjen Conoesucidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattsländor
Lingora